

Geografia 
 Ale – comune della Svezia

Sigle 
 Akademio Literatura de Esperanto – associazione di scrittori in lingua esperanto
 Alleanza Libera Europea – partito politico europeo appartenente al gruppo parlamentare confederale I Verdi/Alleanza Libera Europea
 Apple Lossless Encoding – codec audio sviluppato da Apple
 Automotrice Leggera Elettrica – utilizzato per indicare treni di fabbricazione recente, con alimentazione elettrica
 Aviazione Leggera Esercito vecchio nome dell'attuale Aviazione Esercito (AVES)

Codici 
 ale – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aleutina

Geologia 
 ALE – Gruppo dell'Alberese – in provincia di Grosseto – sintema stratigrafico della Toscana

Mitologia 
 Ale – dea appartenente alla mitologia degli Ibo della Nigeria
 Åle – nome di un re semi-leggendario svedese

Musica 
 Alé – album di Alexia del 2008
 #Ale – album di Alessandro Casillo del 2014

Zoologia 
 ALE – Anterior Lateral Eyes: occhi laterali anteriori dei ragni

Altro 
 Ale – diminutivo di vari nomi propri di persona quali Alessandro, Alessandra, Alessio e Alessia
 ALe – classificazione delle elettromotrici FS
 Ale – termine di origine inglese per indicare la birra ad alta fermentazione
 Julieta Ale – cestista argentina
 Autodromo Alè – modello di autobus italiano